Мальёвица () — вершина в Рильских горах, одна из высочайших точек Болгарии (2729 м над уровнем моря).

Мальёвица находится в северо-западной части горного массива, к северу от Рильского монастыря.

Район горы пользуется большой популярности у туристов: зимой на склонах действует горнолыжный курорт, северные и восточные склоны имеют почти отвестные скальные участки, что пользуется популярностью среди скалолазов и альпинистов. На склонах Мальёвицы находятся ледниковые озёра — Мальёвицкие, Эленские и др.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Summitpost.org

Горные вершины Болгарии
Рила